Раунд года по версии журнала «The Ring» () — боксёрская награда журнала The Ring, которая вручается с 1945 года боксёрам, которые провели самый зрелищный раунд в году. В 1991 году награда не вручалась. 28 поединков помимо этой награды были удостоены награды бой года, один поединок был удостоен звания нокаут года и один апсет года по версии того же журнала.

Первый поединок, который был удостоен награды, прошёл 8 января 1945 года в Филадельфии между Айком Уильямсом и . Бой завершился победой Айка Уильямса единогласным решением судей в 12-и раундовом поединке.

Рекорд по количеству полученных наград принадлежит Мохаммеду Али — шесть (1970, 1971, 1972, 1974, 1975 и 1978), Флойд Паттерсон был награждён пять раз (1959, 1960, 1961, 1962 и 1963), а Джордж Форман (1973, 1974, 1976 и 1977) и  Ингемар Юханссон (1958, 1959, 1960 и 1961) — четырежды.

Список обладателей награды

Комментарии

Примечания

См. также 
 Журнал «Ринг»
 Боксёр года по версии журнала «Ринг»
 Возвращение года по версии журнала «Ринг»

Бокс
Журнал «Ринг»
Списки награждённых спортивными наградами